

Toponyme 

 Roque Pérez, partido argentin de la province de Buenos Aires.
 
 
 La Roque-Alric, commune française du Vaucluse
 La Roque-Baignard, commune française du Calvados
 La Roquebrussanne, commune française du Var
 La Roque-d'Anthéron, commune française des Bouches-du-Rhône
 La Roque-Esclapon, commune française du Var
 La Roque-Gageac, commune française de la Dordogne
 La Roque-Saint-Christophe (site préhistorique), ancienne commune française de la Dordogne fusionnée dans Peyzac-le-Moustier
 La Roque-Sainte-Marguerite, commune française de l'Aveyron
 La Roque-sur-Cèze, commune française du Gard
 La Roque-sur-Pernes, commune française de Vaucluse

Jeux 
 Roque, manœuvre du jeu d'échecs ;
 Roque, discipline sportive américaine dérivée du croquet.
 Roque aux Jeux olympiques de 1904

Patronyme 

 Caroline Roque (1975-), auteur de roman de jeunesse et de bandes dessinées française.
 Christian Roque (1951-), footballeur français.
 Christine Roque (1965-), chanteuse et danseuse française.
 Dolorès Roqué (1952-), femme politique française.
 Elso Roque (1939-), directeur de la photographie portugais.
 Felipe Pérez Roque (1965-), homme politique cubain.
 Jacqueline Roque (1927-1986), dernière femme et égérie de Pablo Picasso.
 Jean Roque (1880-1925), peintre français.
 Maicon Pereira Roque (1986-), footballeur brésilien.
 Miki Roqué (1988-2012), footballeur espagnol.
 Nuno Roque (1988-), comédien, auteur-compositeur-interprète et mime portugais.
 Sébastien Roque (1976-), joueur de rugby à XV.
 Tatiana Roque (née en 1970), mathématicienne brésilienne.

Prénom

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France